Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švédsko-rumunský pár Robert Lindstedt a Horia Tecău, který nestartoval společně. Lindstedt nastoupil po boku zkušeného Kanaďana Daniela Nestora. Ve druhém kole je však vyřadili pozdější vítězové Nicholas Monroe a Simon Stadler. Tecăuovým spoluhráčem se stal Marius Copil, s nímž na turnaji dohrál již v úvodním kole, když nestačili na česko-slovenské tenisty Jana Hájka a Filipa Poláška.

Deblový titul si připsala nenasazená americko-německá dvojice Nicholas Monroe a Simon Stadler, která ve finále přehrála argentinsko-španělský pár Carlos Berlocq a Albert Ramos, když po rovnocenném zisku prvních dvou setů 6–2 a 3–6, rozhodl o vítězi až závěrečný supertiebreak v poměru míčů 10–3. Oba šampióni si tak, po neúspěšném finále z únorového Copa Claro 2013, připsali premiérový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Daniele Bracciali /  František Čermák (1. kolo)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Swedish Open 2013